Duitsland:
 Hofstetten (Baden), een gemeente in de deelstaat Baden-Württemberg
 Hofstetten (Opper-Beieren), een gemeente in de deelstaat Beieren

Oostenrijk:
 Hofstetten-Grünau, een gemeente in de deelstaat Neder-Oostenrijk

Zwitserland:
 Hofstetten-Flüh, een gemeente in het kanton Solothurn
 Hofstetten bei Brienz, een gemeente in het kanton Bern
 Hofstetten ZH, (tot 2003 Hofstetten bei Elgg) een gemeente en plaats in het kanton Zürich